Кампестре има више значења:

 Кампестре (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампестре, Коралес (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампестре, Рестауранте (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику